The Turnaround Tour var det irske boyband Westlifes 4. tour. De startede i Nordirland, efter det Storbritannien, efter det Irland, efter det Sverige, efter det Norge, efter det Danmark, efter det Tyskland, efter det Holland og til sidstStorbritannien igen og på festivaler. Dette var det første år uden Brian McFadden. De optog en DVD den 29. maj i Stockholm, Sverige.

Setliste
 Turnaround
 My Girl
 What Makes A Man
 World Of Our Own
 Flying Without Wings
 Swear It Again
 Uptown girl
 Help!
 I'll Be There For You
 Wake Me Up Before You Go Go
 That's The Way (I Like It)
 Everybody Needs Somebody To Love
 When You're Looking Like That
 Tonight
 On My Shoulder
 Obvious
 Hey Whatever
 My Love 
 Mandy

Tour datoer

Turnéer